Андрей Георгиевич Шебалков (30 октября 1921 — 17 июня 1980) — советский мотострелок в годы Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (24.05.1945). Гвардии старший сержант.

Биография 
Родился 30 октября 1921 года в селе Горькая Балка ныне Советского района Ставропольского края.

Призван в Красную Армию в апреле 1941 года. Служил в 37-м танковом полку Киевского особого военного округа, полк дислоцировался в Тернопольской области. 

В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. В составе полка на Юго-Западном и Южном фронтах оборонял Кременчуг и Пирятин, станции Гребёнки и Ремешиловку в Полтавской области, города в Харьковской области. В декабре 1941 года участвовал в Ростовской наступательной операции. В 1942 году воевал в составе 3-й танковой бригады, участвовал в боях в Донбассе и на Дону, затем на Сталинградском фронте с 12 августа по 11 сентября 1942 года. Награждён медалью «За оборону Сталинграда». 

В 1943-1944 годах был поваром в 15-й мотострелковой бригаде 16-го танкового корпуса. Несмотря на «тыловую» должность, награждён двумя боевыми медалями за храбрость при доставке горячей пищи бойцам на передовую под огнём в любой обстановке. Участник Курской битвы на Центральном фронте. Был ранен в сентябре 1941 года, в январе 1942, 5 июля 1943 и 30 июля 1944 года. Освобождал Украинскую ССР и Румынию. В 1944 году его перевели в мотострелковый батальон этой же танковой бригады (она к тому времени стала гвардейской) на должность заместителя командира отделения. 

Заместитель командира отделения автоматчиков 3 мотострелкового батальона 34-й гвардейской мотострелковой бригады 12-го гвардейского танкового корпуса 2-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта гвардии старший сержант А. Г. Шебалков особо отличился в Висло-Одерской наступательной операции. В бою под городом Радзиев 19 января 1945 года при внезапном столкновении с противником, несмотря на сильный пулемётный огонь врага, первый спрыгнул с брони танка и бросился в укреплённый дом, из которого вели огонь немцы. Огнём из автомата уничтожил до 50 гитлеровцев и пленил 7 немецких солдат и офицеров, в результате чего спас колонну автомашин батальона и личный состав от вражеского огня. В боях за город Иновроцлав 21 января с группой 3 человек пробрался на центральную улицу города и смелым броском атаковал траншею противника, находящуюся на шоссейной дороге, откуда немцы вели огонь по танкам из фаустпатронов. Воспользовавшись замешательством врага, Шебалков огнём из автомата уничтожил 10 немцев и пленил 17 человек, гранатами вывел из строя 18 фаустпатронов, в результате чего он дал возможность нашим танкам ворваться на городскую улицу и очистить ее от немцев. 

За мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии старшему сержанту Шебалкову Андрею Георгиевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Член ВКП(б). В пятый раз ранен в Берлине.

8 ноября 1945 года награждён медалью «За победу над Германией».

Демобилизовавшись в октябре 1945 года, жил в селе Отрезок. Работал управляющим коопстройторгом Воронцово-Александровского райпотребсоюза. 11 апреля 1948 года арестован по обвинению в том, что «Шебалков А. Г. подготовляет и распространяет в адреса ЦК ВКП(б) и местных партийных органов анонимные письма резко антисоветского содержания, в которых возводит клевету на существующий в СССР государственный строй, призывает к свержению советской власти и высказывает террористические угрозы против партийно-советского актива». Лишён звания Героя Советского Союза и государственных наград. Осуждён на 10 лет лагерей. Срок отбывал в Горлаге (Норильск). Участвовал в забастовке заключенных в 4-ом лагерном отделении.

В 1954 году освобождён. 11 ноября 1957 года восстановлен в звании Героя Советского Союза и в праве на награды. Жил в городе Зеленокумске Ставропольского края. Работал дежурным электриком в районных электросетях, слесарем и работником лаборатории на заводе «Электроаппарат», на кирпичном заводе, на гидростанции. Скончался 17 июня 1980 года. Реабилитирован был уже после своей кончины, в августе 1993 года.

Его именем названа улица в Зеленокумске. В 2016 году на здании средней школы № 8 села Горькая Балка Советского района Ставропольского края установлена мемориальная доска Герою Советского Союза  А. Г. Шебалкову.

Награды 
 Герой Советского Союза (24.03.1945)
 Орден Ленина (24.03.1945)
 Орден Красной Звезды (10.04.1945)
 Медаль «За отвагу» (26.09.1944)
 Медаль «За боевые заслуги» (14.07.1943)
 Медаль «За оборону Сталинграда»
 Медаль «За взятие Берлина»
 Другие медали СССР

Примечания

Литература 
 
 Их имена никогда не забудутся. Книга 2. — Ставрополь, 1969. — С.165—166.
 Ставропольцы — герои Советского Союза. — Ставрополь, 1969.

Ссылки 
 
 Наградной лист
 А. Г. Шебалков на сайте «Бессмертный полк».
 Как Героя Советского Союза Андрея Шебалкова репрессировали после Победы. // «Ставропольская правда».
 А. Г. Шебалков: Историческая память Ставрополья.
 Публикации о Герое в ставропольской прессе.
 Автобиография Андрея Георгиевича Шебалкова

Мотострелки Великой Отечественной войны
Участники Курской битвы
Репрессированные в СССР
Участники Норильского восстания
Члены КПСС
Похороненные в Ставропольском крае